La posta del cuore  – programma televisivo trasmesso su Rai 2 nel 1998
La posta del cuore  – programma televisivo trasmesso su Rai 1 nel 2015